Банковци могу бити:
 Банковци (Црна Трава), насељено место у општини Црна Трава, Република Србија
 Банковци (Пожега), насељено место у саставу града Пожеге, Пожешко-славонска жупанија, Република Хрватска
 Банковци (Зденци), насељено место у општини Зденци, Вировитичко-подравска жупанија, Република Хрватска